Запоро́жское — название населённых пунктов.

Россия 
 Запорожское — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Запорожское — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.

Украина 
 Запорожское — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Запорожское — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Запорожское — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Запорожское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Запорожское — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Запорожское — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Запорожское — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Запорожское — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Запорожское — село в Розовском районе Запорожской области.
 Запорожское — село в Старобельском районе Луганской области.
 Запорожское — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Запорожское — упразднённое село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Запорожское — село в Горностаевском районе Херсонской области.
 Запорожское — село в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также